Сергей Сергеевич Иванов:
 Иванов, Сергей Сергеевич (1899—1974) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Иванов, Сергей Сергеевич (1921—1961) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза, лишён звания.
 Иванов, Сергей Сергеевич (род. 1980) — российский управленец, президент АК «АЛРОСА»; сын Сергея Борисовича Иванова.
 Иванов, Сергей Сергеевич (род. 1984) — российский футбольный судья.
 Иванов, Сергей Сергеевич (род. 1990) — российский хоккеист.